Nasino bezeichnet:

 Nasino (Sardinien), eine italienische Gemeinde in der Provinz Medio Campidano
 Nasino (Ligurien), eine italienische Gemeinde in der Provinz Savona
 zwei Dörfer in Sibirien ()
 eine Flussinsel in Sibirien (Siehe auch: Tragödie von Nasino)